Ультрамен может означать:

Персонажи 
 Ультрамен (DC Comics) — персонаж-суперзлодей из комиксов DC.
 Ультрамен (персонаж) — персонаж одноименной мультимедийная серии компании Tsuburaya Productions.

Произведения 
 Ультрамен (серия) — мультимедийная серия Tsuburaya Productions о приключениях Ультрамена и его союзников.
 Ультрамен (телесериал) — японский телесериал 1966 года в жанре токусацу.

См. также 
 The Ultraman — аниме-сериал 1979 года.